A Legyek Ura William Golding angol író 1954-ben kiadott regénye
A Legyek Ura, 1963-as film, rendezte: Peter Brook
A Legyek Ura, 1990-es film, rendezte: Harry Hook